Towner ist der Name folgender Personen:

 Horace Mann Towner (1855–1937), Gouverneur von Puerto Rico
Ian Towner (* 1940), britischer Kernphysiker
 Ralph Towner (* 1940), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Towner (Colorado)
 Towner (North Dakota)
 Towner (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Tauner
 Downer